Was man von hier aus sehen kann steht für:

 Was man von hier aus sehen kann (Film), deutscher Spielfilm von Aron Lehmann (2022)
 Was man von hier aus sehen kann (Roman), Roman von Mariana Leky (2017)